Vittali ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Vittali (1872–1959), deutscher Maler
 Wilhelm Vittali (1859–1920), deutscher Architekt